Ion Codreanu se poate referi la:

 Ion Codreanu (general) (1891 - 1960), general român;
 Ion Codreanu (deputat) (1879 - 1949), țăran, membru al Sfatului Țării.